React může znamenat:

 React (webový framework) – JavaScriptová knihovna pro tvorbu uživatelského rozhraní
 ReactOS – open-source operační systém